Spreen ist:

 Dierk Spreen (* 1965), deutscher Soziologe
 Wolfgang Spreen (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 das niederdeutsche Wort für Stare